Аргахтах () — сельский населённый пункт на территории Республики Саха, Среднеколымский улус, центр Алазейского наслега.

Расположен на реке Алазея в 110 км к северу от Среднеколымска, с которым связан зимником.

История 
Основан в 1944 г.

Население

Экономика 
В селе центральная усадьба совхоза «Алазейский», основные производства — мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство, звероводство, пушной промысел.

Имеется взлётно-посадочная полоса для приёма самолётов.

Примечания

Ссылки 
 Аргахтах на WikiMapia
 	
 

Населённые пункты Среднеколымского улуса